Klaviersonate Nr. 1 steht für:

 Klaviersonate Nr. 1 (Beethoven) 
 Klaviersonate Nr. 1 (Brahms) 
 Klaviersonate Nr. 1 (Chopin) 
 Klaviersonate Nr. 1 (Mozart) 
 Klaviersonate Nr. 1 (Rachmaninow) 
 Klaviersonate Nr. 1 (Skrjabin)